Grüneis ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Grüneis (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Paul Grüneis (1908–1972), österreichischer Arzt